Тесновский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Сельсовет расположен недалеко от Налибокской пущи в северной части Столбцовского района, граничит с Воложинским районом. Административный центр сельсовета находится в 55 км от районного центра — города Столбцы, а также в 70 км от областного центра — города Минска.

История 
Тесновской сельский Совет был образован 1 мая 1983 года в составе Столбцовского района Минской области. 1 июля 2013 года Тесновский сельсовет был реорганизован, а его населённые пункты были присоединены к Литвенскому сельсовету.

Состав 
Тесновский сельсовет включает 15 населённых пунктов:
 Денисы — деревня.
 Дроздовщина — деревня.
 Заменка — деревня.
 Зеневичи — деревня.
 Куль — деревня.
 Мешичи — деревня.
 Алешковец — хутор.
 Петриловичи — деревня.
 Петрово — хутор.
 Сапутевичи — деревня.
 Серкули — деревня.
 Слободка — деревня.
 Судевичи — деревня.
 Тесновая 1 — деревня.
 Тесновая 2 — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Родина Дзержинского»
 ГУ «Столбцовский ПНДИ»
 Кульское лесничество Столбцовского опытного лесничества
 КФХ «Замник»
 ООО «Мавит — Экспо»

Социально-культурная сфера 
 Учреждение образования и дошкольные воспитания: УО «Тесновская средняя школа» имени Ф. Э. Дзержинского, Тесновской детский сад
 Медицинское обслуживание: Сельская врачебная амбулатория в д. Тесновая, Фельдшерско-акушерский пункт в д. Куль
 Учреждение культуры и спорта: ДК д. Куль, филиал ДК в д. Тесновая-2, клуб библиотека д. Мешичи, библиотека д. Тесновая-1

Достопримечательности 
 Сосновый бор, урочище «Дзержиново» Налибокской пущи
 Реки: Уса, Замянка, Бруйовка
 Пять озёр

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком 
 

Сельсоветы Столбцовского района